

Села 
 Нова Зоря — село, Дніпропетровська область, Криворізький район, Новопільська сільська громада (в минулому — Криворізький район (1923—2020))
 Нова Зоря — село, Дніпропетровська область, Криворізький район, Девладівська сільська громада (в минулому — Софіївський район)